Wollbach ist ein der Name folgender Orte:
 Wollbach (Unterfranken), Gemeinde im Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Wollbach (Burkardroth), Ortsteil von Burkardroth, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Wollbach (Kandern), Ortsteil von Kandern, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Wollbach (Zusmarshausen), Ortsteil von Zusmarshausen, Landkreis Augsburg, Bayern

Wollbach ist der Name folgender Fließgewässer:
 Wollbach (Aschach), linker Zufluss der Aschach (zur Fränkischen Saale) in Burkardroth, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Wollbach (Hilsbach), linker Zufluss des Hilsbachs (zur Elsenz in Sinsheim) bei Hilsbach, Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Wollbach (Kander), linker Zufluss der Kander bei Wollbach, Stadt Kandern, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Wollbach (Rohrbach), linker Zufluss des Rohrbaches in St. Ingbert, Saar-Pfalz-Kreis, Saarland; siehe Rohrbach (Saar)#Verlauf
 Wollbach (Streu), linker Zufluss der Streu vor der Wiesenmühle, Gemeinde Heustreu, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Wollbach (Zusam), linker Zufluss der Zusam bei Wollbach, Markt Zusmarshausen, Landkreis Augsburg, Bayern

Siehe auch:
 Volbach
 Wohlbach
 Wolbach
 Wollebach
 Wollenbach